L'autoroute du Sud est le nom de :
 l’autoroute autrichienne A2, qui relie Vienne à Arnoldstein ;
 l’autoroute espagnole AP-4, qui relie Séville à Puerto Real ;
 l’autoroute française A6 (terme désuet), qui relie Paris à Lyon ;
 l'autoroute hongroise M6, qui relie Budapest à la frontière croate ;
 l’autoroute marocaine A3, qui relie Casablanca à Agadir ;
 l’autoroute portugaise A2, qui relie Lisbonne à Albufeira.

Voir aussi